La expresión  Escudo de Cartagena  puede referirse al:

 Escudo de Cartagena, ciudad de España.
 Escudo de Cartagena de Indias, ciudad de Colombia.
 Escudo de Cartagena, ciudad de Chile.